Passignano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Passignano sul Trasimeno, kommun, Umbrien, Provincia di Perugia, 
 Passignano (ort i Italien), Lazio, Provincia di Latina, 

Robotskapade Italienförgreningar